La moule du Pacifique est un nom vernaculaire ambigu désignant plusieurs espèces de Mytiloïdes de la famille des Mytilidae.

 Mytella speciosa
 Mytella strigata
 Mytilus aoteanus
 Mytilus californianus
 Mytilus chilensis
 Mytilus coruscus
 Mytilus planulatus
 Semimytilus algosus

Bivalve (nom vernaculaire)
Nom de mollusque ambigu